

Germania 
 Cappella di San Lorenzo – Brendlorenzen

Italia 
 Cappella di San Lorenzo – Celle Ligure
 Cappella di San Lorenzo – Pitigliano

Pagine correlate 
 Chiesa di San Lorenzo